A 2005. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az úszás női 200 méteres vegyesúszás versenyeit július 5-én rendezték, Lignano Sabbiadoróban.

Előfutamok

Döntő

Források 
 

Úszás a 2005. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon